Dvouhra juniorů Australian Open 2019 probíhala ve druhé polovině ledna 2019. Do singlové soutěže melbournského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři hráčů splňujících kritéria juniorské kategorie. Obhájcem titulu byl Američan Sebastian Korda, jenž nebyl věkově způsobilý ke startu mezi juniory.

Vítězem se stal 16letý nejvýše nasazený Ital Lorenzo Musetti, který ve finále zdolal americkou turnajovou třináctku Emilia Navu po třísetovém průběhu 4–6, 6–2, 7–6, když odvrátil mečbol. Po finále na US Open 2018 si tak připsal premiérový grandslamový titul kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF získal 375 bodů. Stal se prvním italským šampionem na Australian Open v juniorské dvouhře.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2019
Juniorský tenis v roce 2019